Николя́ Жан Прост (; родился 18 августа 1981 года в Сен-Шамоне, Франция) — потомственный французский автогонщик.

Общая информация 
Николя — старший из троих детей титулованного французского автогонщика Алена Проста и его жены Анн-Мари; брата француза зовут Саша, а сестру — Виктория.

Несмотря на звёздный статус своего отца, Прост-младший длительное время не занимался автоспортом, успев закончить Колумбийский университет в США и проявить себя незаурядным гольфистом.

Спортивная карьера 
Получение высшего образования, однако, прервало эту неавтоспортивную часть жизни Николя. Отец сначала помог ему устроиться на тесты полулюбительской национальной Формулы-Рено Campus, а после неплохих результатов и найти ему минимальных спонсорский пакет для выступлений в качестве боевого пилота. Особых результатов быстро добиться не удалось, но желание участвовать в гонках не пропало, а набираемый опыт позволил понемногу прогрессировать. В 2004-м году Прост-младший перешёл в двухлитровый класс на подобной технике, а также попробовал себя в гонках GT; через год были найдены средства для участия в одном этапе Формулы-Рено 3.5. Рост уровня результатов оказывается недостаточным, чтобы заинтересовать в услугах Николя крупных спонсоров и команды из старших серий европейского формульного автоспорта.

В 2006-м году, накопив уже серьёзный опыт гонок на большинстве европейских трасс, Прост сосредотачивается на конкретных сериях: сначала француз проводит два сезона в испанской Формуле-3, где показывает стабильно высокие результаты, одерживает несколько побед и дважды финиширует в пятёрке сильнейших общего зачёта. В 2008-м году Прост перебирается в Евросерию 3000, где подтверждает свою скорость и стабильность, выигрывая основное первенство. Следом Николя пробует свои силы в национальной команде в A1 Grand Prix: за свои этапы он несколько раз финиширует в Top10, но на фоне сменщика — Лоика Дюваля — смотрится заметно слабее. Влияние Алена могло сделать Николя одним из основных пилотов французской команды, но в межсезонье серия из-за организационных проблем была закрыта. Денег на переход в GP2 или Формулу-Рено 3.5 не нашлось, а в Японию или Северную Америку француз перебираться не захотел.

Следующий этап в карьере Проста был связан с гонками спортпрототипов: ещё в 2007-м году ему удаётся дебютировать в суточном автомарафоне на трассе Сарта, договорившись с Югом де Шонаком и Oreca. Выступая на Saleen S7 в классе GT1 экипаж Николя с минимумом проблем преодолел гонку, финишировав в десятке абсолютного зачёта. С 2009-го же года участие в подобных гонках становится основным занятием француза: удаётся подписать контракт с коллективом Rebellion Racing, выставлявшей свои машины в категории старших прототипов ле-мановских гонок. экипаж Николя и швейцарца Нила Яни вскоре становится заметной силой среди незаводских участников класса, регулярно финишируя в Top5 своей категории, третий пилот в их экипаже периодически меняется, но общий уровень скорости и результатов неизменно остаётся на конкурентоспособном уровне. В 2012-м году они провели свою лучшую гонку в рамках 24 часов Ле-Мана, когда обойдясь без технических проблем у себя они смогли опередить половину заводских экипажей класса и финишировать на высоком четвёртом месте. Через год к этому результату удалось добавить подиум на престижных 12 часах Себринга.

Параллельно с гонками спортпротипов Прост попробовал себя в ледовых гонках, последовав за отцом в Andros Trophy. Выступая в зачёте электрокаров Николя два года подряд — в 2010-м и 2011-м годах уверенно одерживал победу в этой серии, одержав победу в более чем десятке гонок.

Статистика результатов в моторных видах спорта

Сводная таблица

Гонки спортпрототипов

Серия Ле-Ман 

Жирным выделен старт с поул-позиции. Курсивом — быстрейший круг в гонке.В качестве гоночного результата указано место в своём классе.

ILMC 

Жирным выделен старт с поул-позиции. Курсивом — быстрейший круг в гонке.В качестве гоночного результата указано место в своём классе.

FIA WEC 

Жирным выделен старт с поул-позиции. Курсивом — быстрейший круг в гонке.В качестве гоночного результата указано место в своём классе.

24 часа Ле-Мана

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт  

 
 

 Фан-сайт 

Гольфисты Франции
Автогонщики Франции
Спортсмены нескольких видов спорта
Пилоты Французской Формулы-Рено
Пилоты Немецкой Формулы-Рено
Пилоты Еврокубка Формулы-Рено
Пилоты Испанской Формулы-3
Пилоты Формулы-Рено 3.5
Пилоты А1 Гран-при
Пилоты чемпионата мира FIA GT1
Пилоты Европейской серии Ле-Ман
Пилоты Американской серии Ле-Ман
Пилоты 24 часов Ле-Мана из Франции
Пилоты FIA WEC
Пилоты Формулы E из Франции
Победители гонок Формулы E